Schäfergrund steht für:

 Schäfergrund, Tal im Harz, siehe Schäfertal
 Kanonen- und Schloßberg, Schäfergrund, Naturschutzgebiet in Brandenburg